Djibouti (land), een land in Afrika
Djibouti (stad), de hoofdstad van het land Djibouti